Ctenodrilus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1863. Ctenodrilus ingår i familjen Ctenodrilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Ctenodrilus